Мисс Мира 1981 () — 31-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 12 ноября 1981 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 67 девушек. Победила Пилин Леон, представлявшая Венесуэлу.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Топ 15

 1. Бельгия
 2. Ирландия
 3. Великобритания
 4. Австралия
 5. Япония

 6. Зимбабве
 7. Аргентина
 8. Бразилия
 9. Канада
 10. Колумбия

 11. Ямайка
 12. Мексика
 13. Тринидад и Тобаго
 14. Соединенные Штаты
 15. Венесуэла

Топ 7
 1. Бразилия
 2. Колумбия
 3. Великобритания
 4. Венесуэла
 5. Соединенные Штаты
 6. Австралия
 7. Ямайка

Участницы

Contestants

Заметки

Вернулись 
 Суринам последний раз участвовали в 1966 году.
 Чили, Сальвадор, Исландия и Таити последний раз участвовали в 1979 году.

Отказались 
 Панама, Парагвай и Свазиленд не участвовали.
 Португалия (Паула Дос Сантос) имела двойное гражданство.

Другие заметки

Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 Мисс Вселенная 1978: Перу (полуфиналистка)
 Мисс Вселенная 1980: Швейцария
 Мисс Вселенная 1981: Бельгия (4-я Вице Мисс), Бермудские острова, Каймановы острова, Дания (Мисс фотогеничность), Эквадор (полуфиналистка), Франция и Таиланд
 Мисс Вселенная 1982: Ирландия, Испания и Великобритания (представлена Уэльсом)

Мисс Интернешнл
 Мисс Интернешнл 1981: Бельгия (полуфиналистка), Дания, Германия (полуфиналистка) и Таити

См. также 
 Мисс Вселенная 1981
 Мисс Интернешнл 1981

Примечания

Ссылки 
 Мисс Мира 1981

Мисс мира
События 12 ноября
Ноябрь 1981 года
1981 год в Лондоне